A-train – servizio ferroviario suburbano della Contea di Denton, in Texas
 A-Train – costellazione di satelliti
 A-Train – ring name del wrestler Matt Bloom
 A-Train – serie di videogiochi